Rerir – personaggio della mitologia nordica
 Monte Rerir – montagna dell'universo immaginario di Arda, creato dallo scrittore J. R. R. Tolkien
 Rerir Montes – catena montuosa su Titano, satellite del pianeta Saturno